

Onomastica 
 Rodger, ipocoristico inglese del nome Ruggero

Persone 
 Struan Rodger, attore britannico
 George Rodger

Pagine correlate 
 Roger